Ouilly (Rhone), voormalige gemeente, nu deel van Villefranche-sur-Saône
ook:
Ouilly-le-Basset, Calvados, voormalige gemeente, nu deel van Pont-d'Ouilly
Ouilly-le-Tesson, Calvados
Ouilly-du-Houley, Calvados
Ouilly-le-Vicomte, Calvados